Giorgio Sturlese Tosi (n. 1970) – giornalista e saggista italiano.
 Patricio Sturlese (n. 1973) – scrittore argentino